Макарин — фамилия; имеет женскую форму Макарина.
 Макарин, Василий Филиппович (1906—1978) — казахстанский коммунистический деятель, организатор колхозного строительства, Герой Социалистического Труда.
 Макарин, Крешимир (род. 1987) — хорватский футболист, нападающий. См. также 
 Макарино